Генри Кинг (; 24 января 1886 — 29 июня 1982) — американский актёр и кинорежиссёр. Обладатель премии «Золотой Глобус» за режиссуру фильма «Песня Бернадетт» (1943 год). Известен плодотворным творческим сотрудничеством с актёрами Тайроном Пауэром и Грегори Пеком, а также экранизациями нескольких произведений Э. Хемингуэя.

Биография 
Родился в 1886 году. В 1912 году начал сниматься в кинофильмах: только в 1913 году создал более 30 ролей. В 1915 году увлёкся режиссурой и выпускал картины с не меньшей интенсивностью — до 10 лент в год. Уже к середине 1920-х годов стал одним из самых коммерчески успешных постановщиков Голливуда, в связи с чем актёрскую работу к 1925 году полностью прекратил.

Является одним из 36 основателей Академии кинематографических искусств и наук в 1927 году. Во время Второй мировой войны служил заместителем командира гражданского воздушного патруля береговой базы в Браунсвилле, штат Техас. Дважды (в 1944 и 1945 годах) был номинирован на премию «Оскар», но наград не получил.

В 1915 году женился на актрисе Джипси Эбботт, с которой был вместе до её смерти в 1952 году. Умер 29 июня 1982 года в своём доме во сне от сердечного приступа. За продолжительную карьеру снял около 120 фильмов.

Избранная фильмография 
Фильмы, издававшиеся в различные годы с переводом на русский язык или упоминающиеся в русскоязычной периодике.
 1927 — Волшебное пламя / The Magic Flame
 1935 — Путь вниз на восток / Way Down East
 1937 — Седьмое небо / Seventh Heaven
 1942 — Чёрный лебедь / The Black Swan
 1943 — Песня Бернадетт / The Song of Bernadette
 1944 — Вильсон / Wilson
 1947 — Капитан из Кастилии / Captain from Castile
 1949 — Вертикальный взлёт / Twelve O’clock High
 1950 — Стрелок / The Gunfighter
 1951 — Давид и Вирсавия / David and Bathsheba
 1952 — Вождь краснокожих и другие… / O. Henry’s Full House
 1952 — Снега Килиманджаро / The Snows of Kilimanjaro
 1955 — Любовь — самая великолепная вещь на свете / Love Is a Many Splendored Thing
 1955 —  / Untamed
 1957 — И восходит солнце / The Sun Also Rises
 1958 — Старик и море / The Old Man and the Sea (в титрах не указан)
 1958 — Бравадос / The Bravados
 1959 — Это моя земля / This Earth Is Mine
 1959 — Возлюбленный язычник / Beloved Infidel
 1961 — Ночь нежна / Tender Is the Night

Примечания 

Режиссёры немого кино
Режиссёры вестернов
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Основатели Академии кинематографических искусств и наук
Умершие от инфаркта миокарда